Tohmé kan som auktorsförkortning betyda:

 Georges Tohmé
 Henriette Tohmé

Robotskapade auktorsförkortningar